Абади́ — французская фамилия.

Абади́ — арабское мужское имя

Абади́я — арабское женское имя.

Известные носители 
 Абади, Генри Ричард (1841—1915) — офицер британской армии.
 Абади, Джон (1854—1905) — американский бейсболист.
 Абади, Дэниэл (род. 1981) — аргентинский гражданский Новатор.
 Абади, Жан Мари Шарль (1842—1932) — французский офтальмолог
 Абади, Жанетт (1593 —?) — предполагаемая французская ведьма
 Абади, Жозеф (1873—1934) — французский невролог, описавший симптом Абади.
 Абади, Луи (1814—1858) — французский композитор.
 Абади, Поль (1812—1884) — французский архитектор. Сын архитектора Поля Абади Старшего (1783—1868).
 Абади, Симон (род. 1978) — французский автогонщик.
 Абади  Франсуа (1930—2001) — французский политик.
 Абади, Шарль (1842—1932) — французский офтальмолог.
 Абади, Эбби (род. 1977) — малайзийская актриса, певица, журналистка и телеведущая.

Топоним 
 Абади — посёлок в Узбекистане.
 Абади-ди-Нейва — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.

Прочее 
 Абади — один из языков, использующихся в Папуа — Новой Гвинее.

См. также 
 Аль-Абади, Хайдер